Africa Orientale – regione geografica
 Africa Orientale Italiana – colonia del Regno d'Italia (1936-1947)
 Africa Orientale Tedesca
 Africa Orientale Britannica
 Campagna d'Africa Orientale o altresì conosciuta come la guerra d'Abissinia
 Campagna Alleata in Africa Orientale (prima guerra mondiale)
 Campagna Alleata in Africa Orientale (seconda guerra mondiale)